MNO steht für:
 Mobile Network Operator, dt. Mobilfunknetzbetreiber
 Ministerstvo národní obrany, Ministerium für Nationale Verteidigung der Tschechoslowakei
 Mango (Fluggesellschaft) (ICAO-Code), südafrikanische Fluggesellschaft
 Manono Airport (IATA-Code), Flughafen von Manono (Demokratische Republik Kongo), Tanganyika (Provinz), Demokratische Republik Kongo

MnO steht für:
 Mangan(II)-oxid

MNO